Рио Лимон има више значења:

 Рио Лимон (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Лимон, Лос Мангос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Лимон, Сан Исидро Рио Лимон (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику